Lateinbach ist der Name folgender Gewässer:

 Lateinbach (Schmida), linker Nebenfluss der Schmida, Niederösterreich
 Lateinbach (Saggau), rechter Nebenfluss der Saggau, Steiermark